Esistono più comuni francesi con questo nome

Boussay – Indre e Loira
Boussay – Loira Atlantica